Årslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Årslev Kirke (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en kirke i Årslev Sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune
 Årslev Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Årslev Sogn i Randers Kommune
 Se også
 Sønder Aarslev Kirke – en kirke i Sønder Årslev Sogn i Aarhus Kommune